Okręty US Navy o nazwie USS  "Coronado":
 Pierwszy  był fregatą patrolową. W służbie w czasie II wojny światowej jako jednostka eskortowa.
 Drugi  był pomocniczym okrętem dowodzenia. Gościł na pokładzie Navy's Sea Based Battle Lab (SBBL).
 Trzeci  jest czwartą jednostką littoral combat ship. Nazwany 12 marca 2009.

Coronado